Ву́льва — багатозначний термін:

 Вульва () — збірне найменування жіночих зовнішніх статевих органів.
 Вульва — зовнішній отвір статевої системи самиць нематод.
 Вульва (цифопод) — парний мішечок знизу третього сегмента тіла двопарноногих багатоніжок.
 Вульва (внутрішній епігінум) — сперматека і суміжні протоки в самиць павуків.
 Vulva — англійський дует, що виконує музику в жанрі техно.

Див. також